«Radioactive» — песня британской певицы Риты Ора, из её дебютного альбома ORA. Авторами песни выступили певица Сиэ и Грэг Керстэйн. «Radioactive» является танцевальной композицией с влиянием электронной музыки и R&B.

О песне 
В июле 2012 года Рита объявила, что «Radioactive» будет выпущен в качестве третьего сингла с альбома «ORA» в США. В ноябре 2012 года, было объявлено, что песня будет издана в качестве четвёртого сингла в Великобритании. Обложка песни была показана 9 января 2013 года, на ней Рита предстает на фиолетовом фоне со звездами.
Трек появился на австралийском радио через четыре недели после релиза сингла «Shine Ya Light». Трек достиг 79 места в австралийском радио чарте.

Музыкальное видео 
Музыкальный клип вышел на YouTube 10 декабря 2012 года, режиссёром клипа выступил Syndrome, клип длится четыре минуты двадцать две секунды. Музыкальное видео содержит много компьютерной графики и футуристических костюмов.18 декабря 2012 года, было выложено видео со съемок клипа.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Песни, написанные Сией
Песни Риты Оры
Синглы Roc Nation
Сентиментальные любовные песни